Il doppio del torneo di tennis Surbiton Trophy 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori David Adams e Ben Ellwood che hanno battuto in finale Jeff Coetzee e Marcos Ondruska 7-65, 6-4.

Teste di serie 

 Scott Humphries /  Jonathan Stark (quarti di finale)
 Mike Bryan /  Jan-Michael Gambill (primo turno)

Assente
 Brent Haygarth /  Robbie Koenig (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Surbiton Trophy 2001